Juszkiewicze (obwód brzeski) – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Kroszyn
 Juszkiewicze (obwód grodzieński) – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Werdomicze
 Juszkiewicze (przystanek kolejowy) – przystanek kolejowy w miejscowości Juszkiewicze, w rejonie baranowickim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi
Juszkiewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.